Parmenion je lahko:
 Parmenion (vojskovodja)
 Parmenion (arhitekt)
 Parmenion (epigraf)
 Parmenion (jambograf)